Il doppio del torneo di tennis Memorial Argo Manfredini 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Giorgio Galimberti e Marcio Torres che hanno battuto in finale Daniele Giorgini e Andrea Stoppini 6-3, 62-7, [10-6].

Teste di serie 

 Leonardo Azzaro /  Flavio Cipolla (quarti di finale)
 Marcel Granollers /  Juan Antonio Marín (quarti di finale)

 Jérôme Haehnel /  Julien Jeanpierre (primo turno)
 Bart Beks /  Martijn van Haasteren (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Memorial Argo Manfredini 2007